El término codal puede hacer referencia a: 

Codal (Portugal), freguesia portuguesa del municipio de Vale de Cambra.
Codal (construcción), madero que se coloca horizontalmente para contener los cuerpos laterales.
Codal (armadura), guarda del brazal de la armadura que defiende el codo.